Buch der Könige, Königsbuch, Königsbücher oder Königebücher steht für:

 Bezeichnung für Teile des Alten Testaments und des Tanachs, siehe Bücher der Könige
 das persische Schāhnāme
 Buch der Könige, kulturtheoretisches Buch (1988), siehe Klaus Theweleit #Buch der Könige